Жура́вичи () — село на Украине, находится в Киверцовском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0721883101. Население по переписи 2001 года составляет 1309 человек. Почтовый индекс — 45213. Телефонный код — 3365. Занимает площадь 2,954 км².

В исторических хрониках о селе упоминается в реестре военнообязанных 1570 г. В то время имение принадлежало Анджею Коту (Кошеку), а в 1838 г. им распоряжалась княгиня Четвертинская.

Перепись 1911 года показала, что в Журавичах было 3357 десятин земли. В 1753 более половины принадлежало семье Кириленко, четвертая — Барановским, пятая — Чаплицы, а остальным владельцам принадлежало 63 га.

Поселок известен своими рекреационными зонами. В 1920-х годах работало несколько санаториев. Туристы со всей Европы приезжали отдыхать в места со специфическим климатом и особыми оздоровительными ценностями.

Оказалось, что популярность Журавич заставила чиновников задуматься об улучшении инфраструктуры. Местные власти планировали построить аэропорт, чтобы туристы могли прилетать самолетами, но эта инициатива не была реализована из-за начала Второй мировой войны

Адрес местного совета 
45213, Волынская область, Киверцовский н, с.Журавичи, ул.Шевченко, 55

Ссылки 
 Журавичи на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Киверцовского района